Record (blad), Frans maandblad
Record (motorfiets), Duits historisch merk motorfiets
record (prestatie), beste prestatie in een bepaald gebied
Record Bank, Belgische bank
rij (database), record (een groep bij elkaar horende gegevens) in een gestructureerd bestand (relationele of platte database)